A 338-as számú regionális autóbusz Vác, autóbusz-állomás és Galgagyörk, Dózsa György utca 1. között közlekedik, Acsa érintésével.

Megállóhelyei 

!Sorszám (↓)
!width=27%|Megállóhely
!Sorszám (↑)
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0||Vác, autóbusz-állomás||39
|align=left|
|-
|1||Vác, Honvéd utca||38
|align=left|
|-
|2||Vác, Telep utca||37
|align=left|
|-
|3||Vác, VOLÁN telep||36
|align=left|
|-
|4||Vác, alsóváros vasúti megállóhely||35
|align=left|
|-
|5||Vác, Közúti Igazgatóság||34
|align=left|
|-
|6||Vác–Máriaudvar||33
|align=left|
|-
|7||Vác, ContiTech Hungaria||32
|align=left|
|-
|8||Vác–Somos||31
|align=left|
|-
|9||Vác–Mihály tanya||30
|align=left|
|-
|10||Rád, Csekei dűlő út||29
|align=left|
|-
|11||Rád, Nefelejcs utca||28
|align=left|
|-
|12||Rád, eszpresszó||27
|align=left|
|-
|13||Rád, Rákóczi utca 32.||26
|align=left|
|-
|14||Penc, Rádi utca 11.||25
|align=left|
|-
|15||Penc, községháza||24
|align=left|
|-
|16||Penc, acsai elágazás||23
|align=left|
|-
|17||Penc, kápolna||22
|
|-
|18||Csővári szőlők||21
|
|-
|19||Csővár–Virágzó tanya||20
|
|-
|20||Csővár, Mikszáth Kálmán utca||19
|
|-
|21||Csővár, községháza||18
|
|-
|22||Csővár, új iskola||17
|
|-
|23||Csővár-Klokocsi major bejárati út||16
|
|-
|24||Acsa, újlaki elágazás||15
|
|-
|(+1)||Acsa, Újlak*||(+1)
|
|-
|25||Acsa, vasúti átjáró||14
|align=left|
|-
|26||Acsa-Erdőkürt vasútállomás||13
|align=left|
|-
|27||Acsa, ÁTI-telep||12
|
|-
|28||Acsa-Erdőkürt vasútállomás||11
|align=left|
|-
|29||Acsa, vasúti átjáró||10
|align=left|
|-
|30||Acsa, Kossuth út 52.||9
|align=left|
|-
|31||Acsa, községháza||8
|align=left|
|-
|32||Acsa, autóbusz-forduló||7
|align=left|
|-
|(+1)||Erdőkürt, újtelep**||(+1)
|
|-
|(+2)||Erdőkürt, Kossuth Lajos utca**||(+2)
|align=left|
|-
|33||Acsa, községháza||6
|align=left|
|-
|34||Acsa, Kossuth út 52.||5
|align=left|
|-
|35||Acsa, vasúti átjáró||4
|align=left|
|-
|36||Püspökhatvan, szeszfőzde||3
|align=left|
|-
|37||Püspökhatvan, községháza||2
|align=left|
|-
|38||Galgagyörk, Falujáró utca 40.||1
|align=left|
|-
|39||Galgagyörk, Dózsa György utca 1.||0
|align=left|
|}
*Acsa, Újlak megállót Vác felől 2, Acsa felől 3 járat érinti.

**Vácról Erdőkürtig tanítási időszakban 1 járat megy délután. Vác felé 1 járat munkanapokon reggel, 1 járat tanítási időszakban délután megy.

Források
 

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Vác autóbuszvonalai
Acsa autóbuszvonalai